Šćepanje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Breznički Hum, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 405 stanovnika te 148 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji